Ophiobolus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ophiobolus i familjen Leptosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phaeosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Plejobolus för samma taxon.

Källor

Sporsäcksvampar
Ophiobolus